Boissonneau ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Boissonneau (1802–1883), französischer Ornithologe, Naturalienhändler und Ocularist
 John Anthony Boissonneau (* 1949), Weihbischof in Toronto